Купрея́нов — русская фамилия. Известные носители:
 Купреянов, Александр Егорович — главноуправляющий Российско-американской компании. 
 Купреянов, Василий Андреевич (1846—1888) — капитан 2-го ранга, редактор «Морского сборника».
 Купреянов, Джордж (1938—1991) — канадский шахматист, международный мастер (1972).
 Купреянов, Иван Антонович (1894—1857) — вице-адмирал, с 1834 года — Главный правитель российских колоний в Америке.
 Купреянов, Михаил Васильевич (1853—1878) — русский революционер, народник. Один из основателей (в августе 1871) общества чайковцев. В 1878 осужден на каторгу. Умер в Петропавловской крепости.
 Купреянов, Николай Николаевич, старший,  (1864—1925) — действительный статский советник (1910), сувалкский губернатор (1911—1915). 
 Купреянов, Николай Николаевич, младший, (1894—1933) — советский художник-график.
 
 Купреянов, Сергей Фёдорович (1769—1854) — российский военный, гвардии полковник, действительный статский советник, костромской губернский предводитель дворянства (1815—1818, 1830—1845).

Купреянова 
 Купреянова, Елизавета Николаевна (1906—1988) — советский литературовед.
 Купреянова, Прасковья Дмитриевна (в замужестве Антипова; 1848—1916) — основательница и директриса частной женской гимназии, существовавшей в Ярославле в 1907—1917 годах.

См. также